Тунши может означать:

Населённые пункты 
 Тунши (Баотин или Учжишань) — город на юге Китая, в провинции Хайнань.
 Тунши — город в центральной части Китая, в провинции Шэньси.

Прочее 
 Тунши — подход в китайской историографии.
  () — дипломаты в некоторые исторические периоды Китая, посланники императора в Восточной Цзинь.
 Тунши — этап китайского государственного экзамена кэцзюй.
 Тунши (тунси или тунсы, ) — переводчик.